«Экзорцизм» () — американский фильм ужасов 2006 года режиссёра Ли Скотта. Фильм вышел сразу на видео. Выпущен студией The Asylum, многие работы которой относят к так называемым мокбастерам.

Сюжет 
В жизни девушки Гейл произошла трагедия: несчастный случай унёс жизни её родителей. Теперь она находится на попечении своей старшей сестры Энн и её мужа Кларка. В целом отношения между Гейл и её попечителями складываются вполне нормально, но не обходят их стороной и различные споры: так Гейл не желает переходить в новый для неё колледж после переезда, не соглашается с христианскими убеждениями своей сестры, а также решает жить в гараже, где, по её словам, если всё качественно обставить, то можно создать иллюзию проживания в обычной квартире.

Переехав на новое место жительства, Гейл в первый же день знакомится с девушкой Франси, которая живёт по соседству. Однажды вечером девушки решают повеселиться вызвать духов с помощью колдовской доски. Однако, пошутить им не удалось, ибо они действительно вызвали некоего духа из потустороннего мира, который, к тому же, вселился в Гейл. Теперь жизнь Гейл и её попечителей становится кошмаром — в доме, а также с самой Гейл, происходят различного рода паранормальные события: в помещениях жилого дома падают различные предметы, в коридорах слышатся шаги, с Гейл некто стаскивает одеяло. Осматривавший девушку психолог Ричард Торнхилл впоследствии слушал в телефонной трубке голоса на арамейском языке. Сама же девушка впадает в глубокое депрессивное состояние, у неё появляются большие круги под глазами, она левитирует и ползает по потолку на четвереньках. Однако при этом девушка пытается бороться с демоном и последний порой отпускает её на непродолжительное время.

Изгнать демона из Гейл предстоит отцу Бейтсу, который ранее отказался от своего сана после того, как не смог совершить подобный обряд с другой девушкой. Помогают ему в этом ещё двое священнослужителей и доктор Ричард Торнхилл.

В ролях

Художественные особенности 
В фильме присутствует две сцены обнажения женского тела, сцены жестокого насилия (вырывание глаз, раздирание лица, всаживание в грудь ножниц, раздавление головы кроватью)

См. также 
 Экзорцизм, там же список фильмов, посвящённых ему.

Ссылки 
  

Фильмы The Asylum
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 2006 года
Фильмы об экзорцизме
Фильмы ужасов на религиозную тему
Фильмы на английском языке
Независимые фильмы США
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы США, выпущенные сразу на видеоносителях